Бардси́р () — город в южной части Ирана, в остане Керман. Административный центр шахрестана Бардсир. Расположен к юго-западу от столицы остана, города Керман.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 35 719 человек; по данным переписи 2006 года оно насчитывало 31 801 человек.

Примечания 

Города Кермана